Árpád Bárány – ex schermidore e pentatleta ungherese
 István Bárány – nuotatore ungherese
 Mária Bárány – cestista ungherese
 Robert Bárány – medico e otologo austriaco naturalizzato svedese